A rede de microtrabéculas faz parte do citoesqueleto. Elas ficam no citoplasma e se dispõem no formato de uma rede, como o nome diz. São formadas por proteínas, mas ainda não se sabe ao certo quais.

A sua função é dar sustentação as organelas e vesículas.

Biologia celular
Citoesqueleto
Organelos